Соревнования в беге на 400 метров у мужчин на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро проходили с 12 по 14 августа 2016 года на Олимпийском стадионе. Финал состоялся 14 августа. 

Победителем стал чемпион мира 2015 года Уэйд ван Никерк из ЮАР, побивший в финале мировой рекорд Майкла Джонсона, который держался с августа 1999 года.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Во время соревнований в этой дисциплине были установлены олимпийские или мировые рекорды:

Результаты

Раунд 1 
Квалификационный норматив: первые 3 с каждого забега (Q) плюс 3 с лучшим временем (q).

Забег 1

Забег 2

Забег 3

Забег 4

Забег 5

Забег 6

Забег 7

Полуфиналы

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Полуфинал 3

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года 

М